Magirius ist der Nachname folgender Personen:

 Christoph Magirius (* 1937), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Ehrenbürger von Chemnitz
 Friedrich Magirius (* 1930), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Georg Magirius (* 1968), deutscher Schriftsteller und Featureautor für den Hörfunk
 Heinrich Magirius (1934–2021), deutscher Kunsthistoriker, ehemaliger sächsischer Landeskonservator
Siehe auch:
 Magirus (Begriffsklärung)